Bajo en nombre de Adalberto de Baviera, se conoce a distintos miembros de la casa de Wittelsbach:

 el príncipe Adalberto de Baviera (1828-1875) y 
 su nieto el príncipe Adalberto de Baviera (1886-1970), historiador y diplomático.